Xu Yifan e Yang Zhaoxuan eranbo le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte da Alexa Guarachi e Erin Routliffe nel primo turno.

In finale Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková hanno sconfitto Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund con il punteggio di 6-1, 6(3)-7, [10-7].

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (Campionesse)
  Coco Gauff /  Jessica Pegula (secondo turno)
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (secondo turno)

  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (primo turno) 
  Storm Hunter /  Elise Mertens (quarti di finale) 
  Giuliana Olmos /  Zhang Shuai (primo turno) 
  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (secondo turno)

Wildcard 

  Bianca Andreescu /  Julija Putinceva (primo turno)
  Danielle Collins /  Peyton Stearns (secondo turno)

  Leylah Fernandez /  Taylor Townsend (secondo turno)

Alternate 

  Belinda Bencic /  Jil Teichmann (quarti di finale, ritirate)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Indian Wells Masters 2023